Фондезин — русская фамилия. Известные носители:
 Фондезин, Андрей Петрович (ок. 1765 — до 1832) —  капитан 1-го ранга, Георгиевский кавалер (26 ноября 1803; № 1534).
 Фондезин, Вилим Петрович (1740—1826) — российский адмирал.
 Фондезин, Мартын Петрович (1738—1821) — российский адмирал.